Салминское сельское поселение:

 Салминское сельское поселение — сельское поселение в Питкярантском районе Карелии 
 Салминское сельское поселение — сельское поселение в Ромодановском районе Мордовии